Клод Лотарингский (5 июня 1578 — 24 января 1657) — французский аристократ, принц де Жуанвиль, 1 герцог де Шеврёз (1611—1657), пэр Франции (1611), великий камергер Франции (1621—1643) и великий сокольничий Франции (1622—1643).

Биография 
Пятый сын Генриха Лотарингского (1550—1588), третьего герцога де Гиза (1563—1588), и Екатерины Клевской (1548—1633).

В 1611 году Клод Лотарингский, принц де Жуанвиль, получил от французского короля Людовика XIII титул герцога де Шеврёза и пэра Франции.

В 1621 году герцог Клод де Шеврёз был назначен великим сокольничим Франции, а в следующем 1622 году получил должность великого камергера Франции. В 1622 году участвовал в осаде королевской армией гугенотской крепости Монпелье.

В 1625 году король Англии Карл I Стюарт пожаловал Клода де Шеврёза орденом Подвязки.

Он жил вместе со своей семьей в Шато-де-Дампьере, недалеко от Шеврёза.

Вёл неприметную жизнь, смог дистанцироваться от действий своей жены (как фаворитка королевы Анны Австрийской она принимала участие во многих политических интригах при дворе короля Людовика XIII).

В январе 1657 года Клод Лотарингский, герцог де Шеврёз, скончался, не оставив наследника мужского пола. Титул герцога де Шеврёз был передан Луи-Шарлю д’Альберу (1620—1690), герцогу де Люиню (1621—1690), сыну Марии де Роган от первого брака с Шарлем д’Альбером.

Семья и дети 
20 апреля 1622 года в Париже 44-летний Клод де Шеврёз женился на Марии де Роган (1600—1679), вдове Шарля д’Альбера (1578—1621), герцога де Люиня, дочери Эркюля де Рогана (1568—1654), герцога де Монбазона, и Мадлен де Ленонкур (1576—1602). Дети:

 Анна Мария (1624—1652), аббатиса Пон-о-Даме
 Шарлотта Мария (1627—1652), предназначалась в жены принцу де Конти, стала любовницей кардинала де Реца, играла заметную роль во Фронде. Замуж не вышла.
 Генриетта (1631—1693) — аббатиса Жуара, позже Пор-Рояля.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Поколенная роспись дома Гизов 

Клод, герцог де Шеврёз
Пэры Франции
Кавалеры ордена Подвязки
Великие камергеры Франции
Великие сокольничие Франции
Герцоги де Шеврёз